Warbird – velivolo militare
 Warbird (Carol Danvers) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro dei Vendicatori
 Warbird (Ava'Dara Naganandini) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro degli X-Men